Pingxiang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingxiang – stad på prefekturnivå, Jiangxi, 
 Pingxiang, Chongzuo – stad på häradsnivå, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar